Аррах:

 Аррах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Аррах — город на востоке Индии, в штате Бихар, административный центр округа Бходжпур.